Grúň je přírodní památka v oblasti Bílé Karpaty.

Nachází se v katastrálním území obce Nová Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčínském kraji. Území bylo vyhlášeno či novelizováno v roce 1992 na rozloze 16,0100 ha. Ochranné pásmo nebylo stanoveno.

Externí odkazy 
 Přírodní památka Grúň, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Přírodní památky na Slovensku
Chráněná území v okrese Nové Mesto nad Váhom
Nová Bošáca